Cet article répertorie les audiences du feuilleton télévisé français Demain nous appartient.

Audiences de la saison 1 

 : devant le 19/20 et N'oubliez pas les paroles !.
 : derrière N'oubliez pas les paroles ! mais devant le 19/20.
 : derrière le 19/20 et N'oubliez pas les paroles !.

Audiences de la saison 2 

 : devant le 19/20 et N'oubliez pas les paroles !.
 : derrière N'oubliez pas les paroles ! mais devant le 19/20.
 : derrière le 19/20 et N'oubliez pas les paroles !.

Audiences de la saison 3 

 : devant le 19/20 et N'oubliez pas les paroles !.
 : derrière N'oubliez pas les paroles ! mais devant le 19/20.
 : derrière le 19/20 et N'oubliez pas les paroles !.

Audiences de la saison 4 

 : devant le 19/20 et N'oubliez pas les paroles !.
 : derrière N'oubliez pas les paroles ! mais devant le 19/20 ou inversement.
 : derrière le 19/20 et N'oubliez pas les paroles !.

Audiences de la saison 5 
Au cours de la cinquième saison, le programme rencontre une importante baisse d’audience sur certains épisodes. Le 25 mars 2022, le programme a ainsi réuni seulement 2,7 millions de téléspectateurs avec une part d’audience de 16%.

De manière générale, la série a également perdu près de 700.000 téléspectateurs sur un an.

D'après le journal Le Parisien, qui a interrogé certains téléspectateurs de l'émission, cette baisse s'expliquerait par les nouveautés qui n'ont recueilli l'adhésion des habitués du programme. 

D'après le directeur général du groupe Newen, cette baisse s'expliquerait en revanche par le crise sanitaire ainsi que différents événements liés à l'actualité sportive et politique : 

 : devant le 19/20 et N'oubliez pas les paroles !.
 : derrière N'oubliez pas les paroles ! mais devant le 19/20 ou inversement.
 : derrière le 19/20 et N'oubliez pas les paroles !.

Audiences de la saison 6 

 En raison d’un conflit commercial opposant les groupes TF1 et Canal +, la diffusion des chaînes TF1 a été suspendue par Canal + sur la période du  au  inclus. Les audiences mesurées durant cette période sont affectées. 

 Cette saison est également perturbée par la diffusion de la Coupe du monde de football 2022. De ce fait, la série n’est pas diffusée du  au . La diffusion reprend le lundi  à .

 : devant le 19/20 et N'oubliez pas les paroles !.
 : derrière N'oubliez pas les paroles ! mais devant le 19/20 ou inversement.
 : derrière le 19/20 et N'oubliez pas les paroles !.

Notes et références

Références

Audiences 

Demain nous appartient